Příjmení Redgrave má více nositelů:

 Michael Redgrave (1908–1985), anglický herec a režisér
 Steve Redgrave (* 1962), bývalý anglický veslař, pětinásobný olympijský vítěz
 Vanessa Redgrave (* 1937), britská herečka a politická aktivistka